Du néerlandais qui signifie « lionne », Leeuwin peut faire référence à :

 Cap Leeuwin
 Phare du cap Leeuwin
 Courant de Leeuwin
 Terre de Leeuwin
 Parc national Leeuwin-Naturaliste

 Kenneth Leeuwin

 Leeuwin (bateau), un galion
 STS Leeuwin II, un trois-mâts